Montone, commune italienne de la province de Pérouse dans la région Ombrie.
 Montone, fleuve italien des Apennins.